Myhkiö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myhkiö (ö, lat 61,30, long 28,44), Södra Karelen, Imatra, 
 Myhkiö (ö, lat 61,42, long 28,61), Södra Karelen, Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar